Belli e dannati (The Beautiful and Damned) – romanzo di Francis Scott Fitzgerald del 1922
 Belli e dannati (My Own Private Idaho) – film del 1991 diretto da Gus Van Sant
 Belli e dannati – album dei Rats del 1994